Slaget om Atlanten kan henvise til

 Slaget om Atlanten (1914-1918) – Ubådskrigen under 1. verdenskrig
 Slaget om Atlanten (1939-1945) – Ubådskrigen under 2. verdenskrig